Hyalinothrix är ett släkte av sjöstjärnor. Hyalinothrix ingår i familjen Ganeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Hyalinothrix